MYY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miri (Malaysia)
 myy – codice ISO 639-3 della lingua macuna